Raphaël ou Raphael (sans tréma sur le « e ») ou Rafael (forme hispanisée) peut désigner :
 Raphaël : prénom, qui peut prendre aussi les deux autres formes orthographiques.

Pseudonyme 

 Raphael (né en 1975) : chanteur français ;
 Raphael (né en 1943) : chanteur espagnol ;
 Raphaël, archange ;
  : plusieurs saints ;
 Raphaël, peintre ;
 Raphaël, tortue ninja ;
 Raphaël, personnage fictif ;
Raphaël : peintre belge.

Divers 
 Rafael Advanced Defense Systems (fabricant d'armements et de systèmes de défense de haute technologie)
 Raphaël (maison de couture)
 Raphaël : bibliothèque JavaScript permettant de créer des applications riches internet.
 Raphaël : chanson de Carla Bruni-Sarkozy, en référence à Raphaël Enthoven.
  : groupe musical japonais de visual kei ;
 Hôtel Raphael : hôtel parisien.

Toponyme 

  : plusieurs lieux.

Patronyme 

 Aurélien Raphaël (né en 1988) : triathlète professionnel français ;
 Élie Raphaël : physicien français ;
 Frederic Raphael (né en 1931) : scénariste américain ;
 Freddy Raphaël (né en 1936) : sociologue français ;
Gordon Raphael : musicien, ingénieur du son et producteur de musique américain ;
 Günter Raphael (1903-1960) : compositeur allemand ;
 Jan Raphael (1980-) : triathlète allemand ;
 John Raphael, dit Jack Raphael (1882-1917) : joueur de rugby à XV et de cricket anglais ;
 Joseph Raphael, (1869-1950) : artiste-peintre impressionniste américain ;
 Louis Raphaël (1856-1919) : joueur de dames français ;
 Mauro Raphael (1933-1995) : joueur de football brésilien ;
 Sylvia Rafael (1937-2005) : agent du Mossad israélienne d'origine sud-africaine.

Patronyme français
Patronyme hispanique
Patronyme juif
Nom théophore